Schachern steht für:

 die Ausübung des Schacherhandels durch Hausierer, siehe dort
 Schachen (Toponym),  Toponym für ‚Gehölz, Wald‘ im oberdeutschen Sprachraum
 Schachern (Gemeinde Nußdorf), Ortsteil von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Schachen